Ce tableau présente la liste des Premiers ministres de la République kirghize depuis son indépendance de l'Union des républiques socialistes soviétiques en 1991 à la disparition de la fonction en 2021.

Liste

Notes 

Kirghizistan